Гвилим Питер Льюис ( или , 1952) — британский ботаник, эксперт по растениям семейства Бобовые.

Биография 
Гвилим Питер Льюис родился в 1952 году.

В 1973 году Льюис получил степень бакалавра (с отличием) в Лондонском университете. В 1994 году Гвилим Питер получил степень доктора философии в Сент-Эндрюсском университете. В 1998—2000 годах Льюис был консультантом в Министерстве международного развития Великобритании. Он описал более 200 видов растений.

Научная деятельность 
Гвилим Питер Льюис специализируется на семенных растениях. Его исследования сосредоточены на систематике неотропических (в основном южноамериканских) растений семейства Бобовые, в основном растений подсемейств Цезальпиниевые и Мимозовые.

Избранные публикации 
 Lewis, G.P. (1998). Caesalpinia, A revision of the Poincianella-Erythrostemon Group. Kew: Royal Botanic Gardens, Kew. 233 pp.
 Hughes, C.E., Lewis, G.P., Yomona, A.D. & Reynal, C. (2004). Maraniona. A new Dalbergioid legume genus (Leguminosae, Papilionoideae) from Peru. Systematic Botany 29(2): 366–374.
 Lewis, G., Schrire, B., Mackinder, B. & Lock, M. (eds) (2005). Legumes of the World. Kew: Royal Botanic Gardens, Kew. xiv, 577 pp.
 Pennington, R.T., Lewis, G.P. & Ratter, J.A. (eds.) (2006). Neotropical savannas and dry forests: plant diversity, biogeography and conservation. The Systematics Association Special Volume Series 69. CRC Press, Taylor & Francis Group, Florida, 484 pp.
 Bruneau, A., Mecure, M., Lewis, G.P. & Herendeen, P S. (2008). Phylogenetic patterns and diversifications in the caesalpinioid legumes. Canadian Journal of Botany 86: 697–718.
 Bruneau, A., Mecure, M., Lewis, G.P. & Herendeen, P.S. (2008). Phylogenetic patterns and diversifications in the caesalpinioid legumes. Canadian Journal of Botany 86: 697–718.
 Gasson, P., Warner, K. & Lewis, G. (2009). Wood anatomy of Caesalpinia s.s., Coulteria, Erythrostemon, Guilandina, Libidibia, Mezoneuron, Poincianella, Pomaria and Tara (Leguminosae, Caesalpinioideae, Caesalpinieae). IAWA Journal 30(3): 247–276.
 Sinou, C., Forest, F., Lewis, G. & Bruneau, A. (2009). The genus Bauhinia s. l. (Leguminosae): a phylogeny based on the plastid trnL-trnF region. Botany 87: 947–960.
 Queiroz, L.P. de, Lewis, G.P. & Wojciechowski, M.F. (2010). Tabaroa, a new genus of Leguminosae tribe Brongniartieae from Brazil. Kew Bulletin 65: 189–203.
 Pennington, R.T., Lavin, M., Särkinen, T., Lewis, G.P., Klitgaard, B.B. & Hughes, C.E. (2010). Contrasting plant diversification histories within the Andean biodiversity hotspot. PNAS 107 (31): 13783–13787.

Примечания

Ссылки 
 Royal Botanic Gardens, Kew: Gwilym P. Lewis
 Kew Magazine Photography: Portraits

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании